I. Henrik angol király (1068 – 1135)
 I. Henrik francia király (1008 – 1060)
 I. Henrik kasztíliai király (1204 – 1217)
 I. Henrik konstantinápolyi latin császár (1174 – 1216)
 I. Henrik lengyel fejedelem (1163 – 1238)
 I. Henrik namuri gróf (1111 – 1196)
 I. Henrik ciprusi király (1217–1253)
 I. Henrik navarrai király (1249 – 1274)
 I. Henrik német király (876 – 936)
 I. Henrik osztrák őrgróf (965 k. – 1018)
 I. Henrik portugál király (1512 – 1580)
 I. Henrik sogorbi úr (1400 – 1445), Villena hercege iure uxoris, Alburquerque és Empúries grófja